Jeannine Claudia Oppewall (ur. 28 listopada 1946) – amerykańska scenograf.

Filmografia 
 1983: Pod czułą kontrolą
 1985: Pustynia serca
 1992: Więzy przyjaźni
 1997: Tajemnice Los Angeles
 2002: Suma wszystkich strachów
 2010: Skąd wiesz?

Nagrody i nominacje 
Została uhonorowana nagrodą ADG i nagrodą LAFCA, a także otrzymała nominację do nagrody BAFTA, czterokrotnie do Oscara, trzykrotnie do nagrody Satelity i trzykrotnie do nagrody ADG.

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy scenografowie filmowi
Urodzeni w 1946